Clearview – città della contea di Okfuskee, Oklahoma
 Clearview – villaggio della contea di Ohio, Virginia Occidentale
 Clearview – album dei Poets of the Fall